De Grand Prix-wegrace van Spanje 1995 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1995. De race werd verreden op 7 mei 1995 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1995
Spanje